Valle har flere betydninger:

 Valle (kommune) – kommune i Agder fylke i Norge
 Valle (ost) – overskuds-produkt fra osteproduktion
 Valle (Letland)) – landsby i Letland